Едмунд Гвен (, уроджений Келлевей (), 26 вересня 1877 — 6 вересня 1959) — британський актор.
 Гвен Стефані (; народ. 3 жовтня 1969, Анахайм, Каліфорнія, США) — американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер та дизайнер.
 Гвен Стейсі — британський актор.